Großschönau ist der Name folgender Orte:

 Großschönau (Sachsen), eine Gemeinde im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Großschönau (Niederösterreich), eine Gemeinde im Bezirk Gmünd in Niederösterreich

Groß Schönau ist der frühere deutsche Name von:

 Groß Schönau, Kreis Gerdauen, Ostpreußen: Peskowo (Kaliningrad), untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Groß Schönau, Bezirk Schluckenau, Böhmen: Velký Šenov, Gemeinde im Okres Děčin, Ústecký kraj, Tschechien

Siehe auch:

 Schönau